Олександр Володимирович Шовковски (; 2. јануар 1975) бивши је украјински фудбалер који је играо на позицији голмана.

Клупска каријера 
Читаву своју каријеру, почев од омладинске школе, провео је играјући за Динамо Кијев. За 24 сезоне одиграо је 637 утакмица и по томе је апсолутни рекордер у дресу Динама.

Репрезентативна каријера 
За репрезентацију Украјине одиграо је 92 утакмице, а био је и у саставу репрезентације на Светском првенству 2006. До 2013 године држао је рекорд од 728 минута без гола, који је касније оборио Андриј Пјатов.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Успеси 
Динамо Кијев
 Премијер лига Украјине: 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2008/09, 2014/15, 2015/16.
 Куп Украјине: 1995/96, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15.
 Суперкуп Украјине: 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016.

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1975.
Украјински фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалери Динамо Кијева
Фудбалери на Светском првенству 2006.
Украјински фудбалски тренери